David Ferrier peut désigner :

 David Ferrier, un catcheur américain plus connu sous le nom « The Gigolo » Jimmy Del Ray ;
 David Ferrier (1843-1928), un neurologue écossais.